Александр Ферсман: Ферсман, Александр Евгеньевич (1883—1945) — русский геохимик и минералог, академик АН СССР.
 Ферсман, Александр Фёдорович (1813—1880) — российский учёный-артиллерист, генерал-лейтенант артиллерии; отец Евгения Александровича Ферсмана.